Agarwala ist der Familienname folgender Personen:

 Kamala Prasad Agarwala (* 1909), indischer Politiker (Congress)
 Virendra Agarwala (* 1927), indischer Politiker